Amengual ist der Familienname folgender Personen:

 Alvaro Amengual (* 1957), uruguayischer Künstler
 Claudia Amengual (* 1969), uruguayische Schriftstellerin
 Joan Josep Amengual (1796–1876), katalanischer Schriftsteller, Rechtsanwalt und Philologe
 René Amengual Astaburuaga (1911–1954), chilenischer Komponist